

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Stężyca – wieś w woj. lubelskim, w pow, ryckim, w gminie Stężyca 
 Stężyca – wieś w woj. pomorskim, w pow, kartuskim, w gminie Stężyca 
 Stężyca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow, gostyńskim, w gminie Gostyń

Inne 
 Stężyca – gmina wiejska w woj. lubelskim, w pow, ryckim
 Stężyca – gmina wiejska w woj. pomorskim, w pow, kartuskim
 Stężyca – towarowa stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Stężyca
 Gromada Stężyca
 Stężyca Nadwieprzańska
 Stężyca Łęczyńska
 Stężyca-Kolonia
 Wieżyca 2011 Stężyca

Linki zewnętrzne